Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1982 року — пройшов у Фінляндії з 21 по 30 травня. Переможцем стала збірна Шотландії, яка у фіналі перемогла збірну Чехословаччини із рахунком 3:1.

Кваліфікація

Група 8

Інші матчі 

|}

Учасники 
 
 
 
 
 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Збірні, що кваліфікувались на молодіжний ЧС 1983

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1982 у футболі